Falkensee ist ein Orts-, Gewässer- und Familienname:
 Falkensee, Stadt im Landkreis Havelland, Brandenburg, Deutschland
 Falkensee (Inzell), See in den Chiemgauer Alpen, Bayern, Deutschland
 Falkensee, See im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Brzozolasek im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Helmut Bräundle-Falkensee (1950–2007), österreichischer Journalist und bildender Künstler